Гюллюк — тюркский топоним. Может означать:

 Гюллюк — село в Азербайджане.
 Гюллюк или Мандалья — залив Эгейского моря.
  — город в районе Миляс в Турции.